Натуральне число 1646
 1646 рік до нашої ери
 1646 рік нашої ери